De Individuele meerkamp voor de vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2020 in Tokio vond plaats op 25 (kwalificatie) en op 29 juli (finale).

Format 
Alle deelnemende turners moesten een kwalificatie doorlopen. De beste vierentwintig deelnemers gingen door naar de finale. Echter mochten er maximaal twee deelnemers per land in de finale komen. De scores van de kwalificatie werden bij de finale gewist, en alleen de scores die in de finale gehaald werden, telden voor de einduitslag. Lieke Wevers was eerste reserve en mocht naar de finale nadat de Canadese Ellie Black zich terug trok. Ook de Amerikaanse Simone Biles trok zich terug, Jade Carey nam deel in haar plaats.

Uitslag

Finale 

Vrouwen meerkamp individueel